Residualkapazität bezeichnet:

In der Physiologie die Menge an Luft, die nach dem Ausatmen noch in der Lunge verbleibt, siehe Lungenfunktion
In der Graphentheorie die Kapazitäten des Residualnetzwerks, siehe Flüsse und Schnitte in Netzwerken#Residualnetzwerk